Kilworth ist der Name folgender Städte:
 Kilworth (County Cork), Stadt im County Cork, Irland

Kilworth ist der Name folgender Personen:
 Garry Kilworth (* 1941), britischer Schriftsteller